Tal Ben Haim  peuvent faire référence à :
 Tal Ben Haim (né en 1982), joueur de football israélien,
 Tal Ben Haim (né en 1989), joueur de football israélien.